Diabo – villaggio del Distretto Meridionale (Botswana)
Diabo – dipartimento della Regione dell'Est (Burkina Faso)
Diabo – città, sottoprefettura e comune della regione di Gbêkê (Costa d'Avorio)